Мишель Гийом Сен-Жан Кревкёр, Гектор Сент-Джон Кревекёр (; ) — франко-американский писатель. Натурализован в Нью-Йорке под именем Джон Гектор Сент-Джон.

Биография 
Кревкер родился 31 декабря 1735 года в Кане, Нормандия, Франция, в семье мелкопоместных дворян, графа и графини Кревкер.

В 1755 году эмигрировал в Новую Францию (Квебек). Участвовал в войнах англичан с французами и индейцами в качестве картографа французского колониального ополчения, дослужившись до звания лейтенанта. После поражения англичан от французской армии в 1759 году переехал в провинцию Нью-Йорк, где получил гражданство, принял англо-американское имя Джон Гектор Сент-Джон, и в 1770 году женился на дочери нью-йоркского купца Меитейбл Типпет. Кревкер приобрел крупную ферму «Пайн-Хилл» (англ. Pine Hill) в округе Ориндж, штат Нью-Йорк, где развернул процветающее фермерское хозяйство. Он много путешествовал, работая геодезистом.

Кревкер начал писать о жизни в американских колониях и первых шагах независимого американского общества.

В 1779 году, во время Американской революции, Кревкер попытался покинуть страну и вернуться во Францию из-за пошатнувшегося здоровья отца. В сопровождении своего сына Кревкер пересек линию соприкосновения британцев и американцев и оказался в Нью-Йорке. Там его заподозрили в шпионаже в пользу американцев и без всякого суда посадили на три месяца в тюрьму. В конце концов он смог отплыть в Великобританию, однако его судно потерпело крушение у берегов Ирландии. Наконец он прибыл во Францию, где ненадолго воссоединился со своим отцом. Прожив некоторое время в родовом имении, он также посетил Париж.

Литературная деятельность 
В 1782 году, находясь в Лондоне, Кревкер опубликовал сборник сочинений под названием «Письма американского фермера» (англ. Letters from an American Farmer). Книга вскоре стала первым бестселлером американца в Европе и сделала Кревкёра знаменитостью. Он стал первым автором, который описал жизнь в Северной Америке европейским читателям, широко используя слова американского варианта английского языка. Кревкер описал жизнь в американском пограничье (Фронтире) и исследовал концепцию американской мечты, охарактеризовал американское общество как основанное на принципах равных возможностей и самоопределения. Его работа дала немало полезной информации для понимания Нового Света. Она помогла европейцам понять американскую идентичность, описав целую страну, а не просто отдаленную колонию. В «Письмах» прославлялись изобретательность американцев и их нехитрый быт. В них описывается принятие религиозного разнообразия в обществе, которое создано на основе разных этнических и культурных традиций. Автор применяет латинскую максиму «Где хорошо, там и родина» к жизни американских поселенцев. В одном из «Писем» он восхвалил Срединные колонии за «достойные города, солидные деревни, обширные поля … приличные дома, хорошие дороги, сады, луга и мосты, где сто лет назад все было диким, заросло лесами и не культивировалось».

Дипломат 
Успех книги Кревкера во Франции привел к тому, что к нему стали прислушиваться влиятельные люди, и он был назначен французским консулом в Нью-Йорке, включая некоторые районы Нью-Джерси и Коннектикута. Кревкер вернулся в Нью-Йорк в качестве новоназначенного консула в ноябре 1783 года. Взволнованный воссоединением со своей семьей, он узнал, что его ферма была разрушена во время рейда индейцев, его жена умерла, а двое его младших детей пропали без вести. Он остановился в доме своего друга Уильяма Сетона, который, как последний королевский государственный нотариус по городу и провинции Нью-Йорк, помог обеспечить его освобождение в 1780 году из британской тюрьмы. Теперь Сетон помог Кревкеру найти его детей, которые были в безопасности и жили с семьей в Бостоне. Следующей весной Кревкер смог воссоединиться со своими детьми. Большую часть 1780-х годов Кревекер жил в Нью-Йорке. В эти годы Кревкер много сделал для укрепления связей между Францией и Америкой.

Католическая община Нью-Йорка. Церковь Святого Петра. 
В то время Нью-Йорк был столицей государства, и большинство его жителей-католиков были связаны с дипломатическим корпусом. Первоначально они встречались на службах в резиденции испанского консула. Со временем к ним стали присоединяться моряки, торговцы, эмигранты из испанской Вест-Индии и выходцы из колонии Акадия. Позднее католики арендовали помещение в саду Воксхолл, расположенном вдоль реки Норт-Ривер на Гринвич-стрит. В 1785 году португальский и испанский консулы попросили Кревкера помочь с переговорами об аренде здания.

Хотя Кревкер довольно индифферентно относился к религии, он сочувствувствовал идее свободы совести и был другом Лафайета . Когда предложение об аренде было отклонено, Кревкер был оскорблен этим отказом и начал очень активно заниматься созданием первой католической церкви в городе. Позже он занимал пост президента первого попечительского совета церкви Св. Петра на Барклай-стрит.

Последние годы 
В 1784 году Кревкер опубликовал двухтомную версию «Писем американского фермера», расширенную и полностью переписанную на французском языке. Трехтомная версия вышла в 1787 году. Его английские и французские книги были переведены на несколько европейских языков и широко распространялись по всей Европе. В течение многих лет Кревкер ассоциировался европейскими читателями со своим вымышленным рассказчиком Джеймсом, «американским фермером», и пользовался большим уважением среди читателей и писательского сообщества по всей Европе.

К тому времени, когда он опубликовал еще одну трехтомную работу в 1801 году, озаглавленную «Путешествие в северную часть штата Нью-Йорк» (фр. Voyage dans la Haute-Pensylvanie et dans l'état de New-York), Кревкер был уже мало кому известен, а французы меньше интересовались Соединенными Штатами. Его книга была проигнорирована. Сокращенный немецкий перевод появился в 1802 году. Английский перевод был опубликован только в 1964 году. Значительная часть лучших работ Кревкера была впервые опубликована в XX веке.

Будучи особо обеспокоен проблемой рабства, Кревкер вступил в Общество друзей чернокожих (фр. Société des Amis des Noirs), основанное в Париже. При всей своей любви к вольности Кревкёр был противником Американской революции.

В 1789 году Кревкер стал свидетелем политических волнений, переросших во Французскую революцию. Будучи представителем дворянства, он скрывался и искал способы тайно вернуться в Соединенные Штаты. Необходимые документы были наконец доставлены ему новым американским послом во Франции Джеймсом Монро.

В конце жизни Кревекер вернулся во Францию и поселился на земле, унаследованной от отца и где-то в это время завёл дружбу с писательницей Софи д'Удето.

12 ноября 1813 года он умер в Сарселе (департамент Валь д’Уаз).

По утверждению Итана Аллена, город Сент-Джонсбери (англ. St. Johnsbury) в штате Вермонт назван в его честь.

Основные труды 
 Letters from an American Farmer: Describing Certain Provincial Situations, Manners, and Customs, Not Generally Known; and Conveying Some Idea of the Late and Present Interior Circumstances of the British Colonies of North America, 1782. ;)
 Letters From an American, written to A.W.S. Ecuyer since the year 1770 up 'til 1781.
 Memoire sur le Commerce Entre la France et les États-Unis D’Amerique, 1784 (manuscript rests in the U.S. Embassy, Paris)
 Sketches of the Eighteenth Century America: More «Letters From an American Farmer, 1923.»
 Eighteenth-century travels in Pennsylvania & New York, 1801.

Основное содержание «Писем американского фермера» 
 Письмо I : Введение. Это письмо знакомит с вымышленной персоной американского фермера Джеймса и его эпистолярным диалогом со священником.
 Письмо II : В этом письме описываются животные, растения и виды деятельности на ферме Джеймса и вокруг нее. Основное внимание уделяется «пчелам, осам, шершням и птицам» и иллюстрирует изобилие животного мира и зависимость от качества почвы.
 Письмо III : «Кто такой американец?» Это письмо сравнивает людей с растениями и приводит читателя к мысли о том, имеет ли земля какое-либо отношение к процветанию человека, живущего на ней.
 Письма IV—VIII . Эти письма подробно иллюстрируют утопическое общество, которое создали американцы — выходцы из Европы, а также описывают земли, где они живут, условия жизни, обычаи китобойных поселков Нантакета и Мартас-Винъярд.
 Письмо IX : В этом письме рассказывается о Чарлстоне, Южная Каролина. Автор быстро переходит к описанию рабства на юге. В письме говорится о деструктивном влиянии рабовладения и содержится обращение к Северу, в частности, о том, что рабство является злом новой нации.
 Письмо X : В этом письме много говорится о широком разнообразии змей и даже о практике их поедания индейцами. В нем также упоминаются привычки и история индейцев, говорится об опасности, исходящей от некоторых из них. В конце письма излагаются наблюдения о колибри, обитающих на землях Джеймса.
 Письмо XI . Это письмо предположительно написано русским, но почти не отличается от писем самого Джеймса. В нем рассказывается о посещении известного пенсильванского ботаника мистера Джона Бертрама, о новых методах удобрения и орошения, которые Бертрам изобрел и внедрил. Автор, фигурирующий под именем «мистер Иван Алексеевич, русский дворянин», пишет: «Нынешних жителей Америки я считаю провозвестниками будущих народов, которые вскоре заселят этот безграничный континент. Русские в чем-то похожи на вас. Мы тоже новый народ, новый в отношении знаний, искусства и разного рода усовершенствований. Кто может сказать, какими революциями чреваты Россия и Америка. Очевидно, мы связаны между собой более тесными узами, чем нам иной раз представляется … Сколь изобильны, счастливы и могучи мы были бы, если бы во всей Российской Империи земли обрабатывались так же, как в Пенсильвании». Кревкер считал, что в России не может быть процветания без избавления от «жестокосердого правительства» и «необходимого освобождения крестьян».

 Письмо XII : «Бедствия человека на Фронтире» — это письмо описывает Войну за независимость с точки зрения рассказчика, оказавшегося в обствоятельствах вне его собственного контроля. Это письмо является единственным, в котором есть какие-то следы антибританских идей и точек зрения. В письме также излагаются суждения Джеймса об американских индейцах, живущих рядом с ним, а также описан план его бегства с семьей к индейцам с намерением жить среди них, пока не прекратятся боевые действия.

Примечания

Литература 
 
 К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ МОТИВАХ В «ПИСЬМАХ АМЕРИКАНСКОГО ФЕРМЕРА» СЕНТ ДЖОНА ДЕ КРЕВЕКЕРА
 Guy Wilson Allen and Roger Asselineau, An American Farmer: The Life of St. John de Crevecoeur, New York: Viking Penguin, 1987
 Gay W. Allen, An American Farmer, New York: Penguin Books, 1987
 Thomas Hallock, From the Fallen Tree: Frontier Narratives, Environmental Politics, and the Roots of a National Pastoral, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003
 David Eisermann: Crèvecoeur oder Die Erfindung Amerikas, Rheinbach-Merzbach: CMZ-Verlag, 1985
 Daniel Patterson, ed. Early American Writers: A Biographical Encyclopedia, Westport: Greenwood Press, 2008. «J. Hector St. John de Crevecoeur.» Thomas Patchell. 96-104.
 Paul P. Reuben. «Chapter 2: Early American Literature: 1700—1800 — St. Jean De Crevecoeur», PAL: Perspectives in American Literature — A Research and Reference Guide https://web.archive.org/web/20091012031553/http://www.csustan.edu/english/reuben/pal/chap2/creve.html)
 Alan Taylor, «The American Beginning: The Dark Side of Letters from an American Farmer,» New Republic July 18, 2013

Ссылки 

 
 Works by or about J. Hector St. John de Crèvecœur at Internet Archive
 Letters from an American Farmer, American Studies, University of Virginia.

Эссеисты Франции
Персоналии:Кан
Члены Французской академии наук